Der er flere betydninger af forkortelsen MVP:

 Montel Vontavious Porter – amerikansk bryder
 Most Valuable Player – i forbindelse med sport
 Most Valuable Professional – i forbindelse med IT
 Minimum Viable Product – i forbindelse med produktudvikling